Municipio de Eldridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eldridge (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Eldridge (condado de Laclede, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Laclede.